Heringhausen – frazione del comune tedesco di Bestwig
 Heringhausen – frazione del comune tedesco di Diemelsee